Bieringen (Rottenburg)
 Bieringen (Schöntal)